Cervara di Roma – comune italiano nella città metropolitana di Roma
 Cervara – frazione di Pontremoli in provincia di Massa
 Cervara – frazione di Parma
 Cervara – frazione di Trento
 Cervara – frazione di Massa
 Cervara – frazione di Ascoli Piceno
  Cervara – località e abbazia di Santa Margherita Ligure nella città metropolitana di Genova

Pagine correlate
Cervaro